Sabirkənd – centro abitato del distretto di Ordubad, in Azerbaigian
Sabirkənd – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian